Hibana peut désigner : 

 Hibana, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Anyphaenidae ;
 Hibana, magazine de prépublication de manga publié entre 2015 et 2017.